Fox Sports 3 puede referirse a:
 Fox Sports 3 (Latinoamérica), canal de televisión, disponible en Latinoamérica (excepto Argentina y México), propiedad de The Walt Disney Company Latin America.
 Fox Sports 3 (Argentina), canal de televisión argentino, propiedad de Mediapro.
 Fox Sports 3 (México), canal de televisión mexicano, propiedad de Grupo Lauman.